Маркуанд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маркуанд, Ричард (1937—1987) — уэльский кинорежиссёр и продюсер.
 Маркуанд, Росс — американский актёр.
  (1848—1918) — английский ботаник (ботаническое сокращение имени).